Titan Cantilever Crane bezeichnet verschiedene Kräne:

 Greenock Titan Crane
 Titan Clydebank